Eston Hemings (1808-1856), esclave américain, fils de Sally Hemings ;
 Sally Hemings (vers 1773-1835), domestique et esclave américaine.

Voir aussi 
 John Heminges (parfois orthographié Hemings) (1566-1630), acteur britannique  de la période élisabéthaine.